Osoby o tym nazwisku:
 Adam Negrusz – polski inżynier mechanik
 Roman Negrusz – polski chemik